Барон Комптон () — дворянский титул в системе Пэрства Англии. Он был создан 8 мая 1572 года для британского политика, сэра Генри Комптона (1544—1589).

История 
Генри Комптон был сыном Петера Комптона (1523—1544) и Энн Толбот, дочери Джорджа Толбота, 4-го графа Шрусбери. Ему наследовал его старший сын от первого брака, Уильям Комптон, 2-й барон Комптон (1601—1630). В 1618 году для него был создан титул графа Нортгемптона. Он занимал должности лорда-лейтенанта Уорикшира (1603—1630), лорда-лейтенанта Глостершира (1622—1630), лорда-президента Уэльса (1617—1630) и лорда-лейтенанта Гламоргана и Монмутшира (1629—1630). Его преемником стал его единственный сын, Спенсер Комптон, 2-й граф Нортгемптон и 3-й барон Комптон (1601—1643). Он заседал в Палате общин Англии от Ладлоу (1621—1622), а также занимал должность лорда-лейтенанта Глостершира и Уорикшира (1630—1643). Его сменил его старший сын, Джеймс Комптон, 3-й граф Нортгемптон и 4-й барон Комптон (1622—1681). Он заседал в Палате общин от Уорикшира (1640—1642), занимал должности лорда-лейтенанта Уорикшира (1660—1681), констебля Тауэра и лорда-лейтенанта Тауэр-Хамлетса (1675—1679). Ему наследовал его старший сын, Джордж Комптон, 4-й граф Нортгемптон и 5-й барон Комптон (1664—1727). Он был лордом-лейтенантом Уорикшира (1686—1687, 1689—1715), констеблем Тауэра и лордом-лейтенантом Тауэр-Хамлетса (1712—1715). Его преемником стал его старший сын, Джеймс Комптон, 5-й граф Нортгемптон и 6-й барон Комптон (1687—1754). Он был депутатом парламента от Уорикшира (1710—1711).

В 1754 году после смерти Джеймса Комптона, 5-го графа Нортгемптона и 6-го барона Комптона, не имевшего наследников мужского пола, графский титул унаследовал его младший брат, Джордж Комптон, 6-й граф Нортгемптон (1692—1758). А баронский титул перешел к его единственной дочери, Шарлотте Таунсенд, виконтессе Таунсенд (ум. 1770). В 1749 году после смерти своей матери Шарлотта унаследовал титул 14-й баронессы Феррерс из Чартли. Шарлотта вышла замуж за достопочтенного Джорджа Таунсенда (1724—1807), который получил титулы виконта Таунсенда (1764) и маркиза Таунсенда (1770). В 1770 году после смерти Шарлотты титулы барона Комптона и барона Феррерса из Чартли наследовал её старший сын, Джордж Таунсенд, 2-й маркиз Таунсенд (1753—1811). Он занимал посты капитана почетного корпуса джентльменов (1782—1783, 1783—1790), мастера монетного двора (1790—1794), генерального почтмейстера (1794—1799) и лорда-стюарда Англии (1799—1802). Его сменил его старший сын, Джордж Таунсенд, 3-й маркиз Таунсенд (1778—1855), ставший 9-м баронов Комптоном и 16-м баронов Феррерс из Чартли. В 1855 году после смерти бездетного Джорджа Таунсенда, 3-го маркиза Таунсенда, титулы маркиза унаследовал его кузен, Джон Таунссенд, 4-й маркиз Таунсенд (1798—1863). А титулы барона Комптона и барона Феррерса из Чартли прервались.

Бароны Комптон (1572) 
 Генри Комптон, 1-й барон Комптон (16 февраля 1544 — 10 декабря 1589), единственный сын Петера Комптона (ум. 1544)
 Уильям Комптон, 1-й граф Нортгемптон, 2-й барон Комптон (1570 — 24 июня 1630), старший сын предыдущего от первого брака
 Спенсер Комптон, 2-й граф Нортгемптон, 3-й барон Комптон (май 1601 — 19 марта 1643), единственный сын предыдущего
 Джеймс Комптон, 3-й граф Нортгемптон, 4-й барон Комптон (19 августа 1622 — 15 декабря 1681), старший сын предыдущего
 Джордж Комптон, 4-й граф Нортгемптон, 5-й барон Комптон (18 октября 1664 — 15 апреля 1727), старший сын предыдущего
 Джеймс Комптон, 5-й граф Нортгемптон, 6-й барон Комптон (2 мая 1687 — 3 октября 1754), старший сын предыдущего
 Шарлотта Таунсенд, 15-й баронессы Феррерс из Чартли, 7-я баронесса Комптон (ум. 3 сентября 1770), единственная дочь предыдущего, жена фельдмаршала Джорджа Таунсенда, 1-го маркиза Таунсенда (1724—1807)
 Джордж Таунсенд, 2-й маркиз Таунсенд, 8-й барон Комптон (18 апреля 1753 — 29 июля 1811), старший сын предыдущего от первого брака
 Джордж Таунсенд, 3-й маркиз Таунсенд, 9-й барон Комптон (13 декабря 1778 — 31 декабря 1855), старший сын предыдущего.

См. также 
 Граф Нортгемптон
 Маркиз Таунсенд
 Барон Феррерс из Чартли
 Граф Лестер

Источники 
 www.thepeerage.com
  Leigh Rayment’s Peerage Page 
 COMPTON FAMILY

Пэры Англии
Бароны Англии